Masciago puede referirse a:

 Bovisio-Masciago, localidad y comune italiana de la provincia de Monza y Brianza, región de Lombardía, 
 Masciago Primo,